Oops!.. I Did It Again — другий студійний альбом американської співачки Брітні Спірс. Випущений 16 травня 2000 року лейблом Jive. Альбом був дуже успішним. Він дебютував на першому місці у Billboard 200 з загальними продажами у 1,319,193 копій за перший тиждень після релізу.

Списки композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Музичні альбоми 2000
Альбоми Брітні Спірс
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном